Bouri peut faire référence à :

Toponymes 
 Bouri, un village du département de Diabo, dans la province du Gourma au Burkina Faso.
 Bouri, un village du département de Léba, dans la province du Zondoma au Burkina Faso.
 Bouri, un village du département et la commune urbaine de Ouahigouya, dans la province du Yatenga au Burkina Faso.
 Bouri, un village du département de Silly, dans la province de la Sissili au Burkina Faso.
 Bouri, un village dans la région du Nord au Cameroun .
 Bouri, champ pétrolifère offshore en mer Méditerranée, au large des côtes de la Libye.

Homonymie de localités